Чуваш-Кубово () - топонимы в Иглинском районе Башкортостана,

Чуваш-Кубово — село,  относится к Чуваш-Кубовскому сельсовету.
Чуваш-Кубово (платформа) — железнодорожная платформа Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги.